Nørreskov kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Nørreskov, Værløse, skog, 
 Nørreskov, Vejle, skog, 
 Nørreskov, Als, skog,